Пантелеєв, Пантелєєв, Пантєлєєв — російське прізвище

 Пантелеєв Микола Олексійович
 Пантелеєв Олексій Севастьянович
 Пантелеєв Петро Олександрович

 Пантелєєв Григорій Володимирович
 Пантелєєв Іван Миколайович
 Леонід Пантелєєв

 Пантєлєєв Володимир Леонідович